Казе́вел () — фрегезия (район) в муниципалитете Каштру-Верди округа Бежа в Португалии. Территория — 33,34 км². Население — 365 жителей. Плотность населения — 10,9 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа